Capone este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Al Capone (1899-1947), gangster american
 Louis Capone (1896-1944), gangster american